rytel pospolity – owad z rzędu chrząszczy
 Rytel – polskie nazwisko
 Rytel – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Rytel – dawna gmina wiejska z siedzibą w Rytlu
 Rytel – dekanat w diecezji pelplińskiej
 Rytel (stacja kolejowa)
 Rytel Wieś
 Rytel – osada w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk
 Rytel-Dworzec – kolonia w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk
 Rytel-Nadleśnictwo – kolonia w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk
 Rytel Zarzecze – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Rytel – dawna gromada w powiecie chojnickim, w woj. bydgoskim

Ludzie o nazwisku Rytel 
 Eugeniusz Rytel – polski inżynier mechanik, konstruktor maszyn budowlanych
 Konrad Rytel – samorządowiec, starosta powiatu wołomińskiego
 Marek Rytel – polski profesor nauk fizycznych
 Paweł Rytel-Andrianik – polski kapłan rzymskokatolicki, naukowiec
 Piotr Rytel – polski kompozytor
 Wiesława Mikoś-Rytel – polska architekt
 Zbigniew Rytel – polski lekkoatleta, sprinter
 Zdzisław Rytel – polski inżynier mechanik
 Zygmunt Rytel – polski profesor nauk o zarządzaniu

Zobacz też 
 Rytele